Icon Award – premio conferito dalla Arts Foundation of New Zealand
 Icon Award – premio dei Billboard Music Award
 Icon Award – premio degli Empire Awards
Icon Award – premio degli American Music Awards

Pagine correlate 
 Comedy Icon Award – premio dei Comedy Awards
 Design Icon Award – premio di design